Covadonga bezeichnet:

Covadonga, Ort in Spanien
Covadonga Verlag, deutscher Buchverlag